

Cinema
 Haß – film del 1920 diretto da Manfred Noa

Persone 
 Hieronymus Albrecht Hass (1689-1752) – cembalaro tedesco
 Hedwig Haß (1902-1992) – schermitrice tedesca
 Karl Hass (1912-2004) – militare tedesco
 Hans Hass (1919-2013) – zoologo, oceanografo e fotografo austriaco
 Amira Hass (1956) – scrittrice e giornalista israeliana

Altro 
 Hass – città siriana nel distretto di Ma'arrat al-Nu'man (Idlib)
 Hass – termine usato nel sistema di tassazione dell'Impero ottomano per definire una proprietà con entrate

Pagine correlate 
HAS
Haas
Haass